Floorballligaen 1999-2000 var den 10. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Ligaen bestod af en række øst og vest med ti hold i hver. De fire bedste øst og vest, gik i slutspillet.

Grundspil

Øst

Vest

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Topscorer

Grundspil vest

Grundspil øst

Slutspil 

Floorball-Ligaen